Schipmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Schipmann (* 1994), deutsch-philippinischer Fußballspieler
 Gero Schipmann (* 1988), deutscher Fusionmusiker